Carlos Feraud puede referirse a:

 Carlos Feraud Blum (1923 - 1987), abogado y político ecuatoriano.
 Carlos Feraud Silva (1990 - ), futbolista ecuatoriano.